Голубая дыра ( от ) — подводная вертикальная пещера неподалёку от Дахаба в Египте.

Она представляет собой окружённый коралловыми рифами карстовый провал глубиной около 130 метров. С глубины 52-55 метров пещеру с морем соединяет проход. Нависающие над проходом кораллы образовали подобие арки, отсюда и пошло название Арка.

Голубая дыра популярна среди опытных технических дайверов. Удобный заход в воду, отсутствие волнения на поверхности и течений под водой. В центре Голубой дыры глубина порядка 80 метров, далее по склону 100 метров и на выходе из-под Арки — 135 метров.

Маршрут погружения 
Традиционный маршрут для дайверов-любителей состоит из погружения через Bells (200 м севернее Голубой дыры), перемещения вдоль стенки рифа и вхождения в Голубую дыру через верхний перешеек, называемый Седло Арки (на глубине 6-7 метров). Пройдя через Голубую дыру по хорде или вдоль стенки, можно выбраться из воды. Таким образом, знакомство с пещерой не требует погружений глубже 20-30 метров.

Безопасность 

Дурную славу Голубой дыре создали безответственные дайверы, выполнявшие погружения в этом месте, не обладая достаточной квалификацией и без соответствующего снаряжения. Обманчивая простота прохождения Арки с одним баллоном с рекреационным снаряжением часто приводит к печальному финалу. Причина тому — азотный наркоз и истощение запаса воздуха при всплытии. В память о погибших в Голубой дыре дайверах на берегу создан мемориал. Однако из-за большого количества таких дайверов перестали ставить «таблички» с именами погибших, так как это отпугивает туристов.

Фридайверы 
Среди преодолевших Арку в режиме фридайвинга на одном вдохе ныряльщиков: Уильям Трубридж (Новая Зеландия) — без вспомогательных средств (ласты, монофин, грузы), Герберт Ницш (Австрия), Бивин (ЮАР), Наталья Молчанова и её сын Алексей, Евгений Сычёв, Юрий Шматко (Россия), Александр Бубенчиков (Украина), Наталья Жаркова (Украина), Константин Новиков (Россия). Наталья Молчанова — первая женщина в мире, совершившая проход арки на одном вдохе.

27 октября 2016 года Наталия Жаркова стала первой украинкой и второй женщиной в мире, (после Натальи Молчановой) пронырнувшей арку в подводной, вертикальной пещере «Голубая дыра» на одном вдохе. Глубина погружения составила 56 метров и около 30 метров спортсменка преодолела по горизонтали.

Инфраструктура на берегу 
На берегу имеется значительное пространство для парковки автомобилей и автобусов. Есть несколько кафе и магазинов с сувенирами, а также туалеты при кафе. Практически все кафе и гостиные мансарды в несколько этажей принадлежат бедуинам, отчасти кочевому племенному населению пустыни Египта. Также есть обзорные площадки.

В культуре  
 В фильме «Один вдох» рассказывающей историю Натальи Молчановой, преодолению Голубой дыры отводится значительная часть картины.

См. также 
 Список голубых дыр

Примечания

Ссылки 
 

Пещеры Египта
Подводные пещеры
Водные объекты по алфавиту
Красное море
Места для дайвинга
Туризм в Египте
Достопримечательности Египта